

Geografia
 Misaki – cittadina giapponese della prefettura di Okayama
 Misaki – cittadina giapponese della prefettura di Osaka

Onomastica
 Misaki – nome proprio di persona femminile giapponese

Persone
 Kazuo Misaki – ex lottatore di arti marziali miste ed ex judoka giapponese
 Mitsuhiro Misaki – ex calciatore giapponese
 Shirō Misaki – ex calciatore giapponese

Zoologia
 Misaki – razza giapponese di pony

Altro
 Misaki – spiriti del folklore giapponese
 Taro Misaki, noto come Tom Becker – personaggio del manga Capitan Tsubasa